Kalter Markt steht für:

 Kalter Markt (Ellwangen), Volksfest in Ellwangen (Jagst), Baden-Württemberg
 eine Veranstaltung in Schlüchtern, Hessen, siehe Schlüchtern #Regelmäßige Veranstaltungen
 Ortenberger Kalter Markt, siehe Ortenberg (Hessen) #Regelmäßige Veranstaltungen

Siehe auch:
 Kaltenmarkt
 Stetten am kalten Markt